

Горна Штубня — село, громада округу Турчянське Тепліце, Жилінський край.
 Долна Штубня — колишнє село, нинішня частина міста Турчянске Тепліце.
 Залізниця Пр'євідза — Горна Штубня.